Amtsgericht Rotenburg steht für

 Amtsgericht Rotenburg an der Fulda
 Amtsgericht Rotenburg (Wümme)